

Geografia

Austria 
 Windhaag – frazione di Alland, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Windhaag bei Freistadt – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Windhaag bei Perg – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)